Jacques Lemaire peut désigner :
 Jacques Lemaire (1858-1913), auteur dramatique et écrivain français ;
 Jacques Lemaire (1945-), un ancien joueur de hockey et entraîneur canadien ;
 Jacques Lemaire (1946-), un historien médiéviste et codicologue belge.